Terme mogu označavati:
 Terme - Starorimska javna kupališta
 Toplice ili Termalno vrelo